Fuzzy peut désigner :
 Flou en anglais ;

Titres 

 Fuzzy, le premier album studio du groupe américain Grant Lee Buffalo, sorti le  ;
 Get Fuzzy, un comic strip humoristique américain créé par Darby Conley sorti en 1999 ;

Sciences 
 Fuzzy search, en informatique, la recherche approximative ou recherche floue.

Pseudonyme 

 Fuzzy Knight (1901-1976), un acteur américain.

Divers